Лопью (устар. Лопь-Ю) — название следующих рек:

 Лопъю (приток Вычегды)
 Лэпъю (приток Локчима)
 Лопью (приток Лоптюги)
 Лопъю (приток Нившеры)
 Лэпъю (приток Маджи)
 Лэпъю (верхний приток Сысолы) (Лопъю, Лопья)
 Лопь-Ю (нижний приток Сысолы)
 Лопъю (приток Илыча)